Двуцветный зелёный зимородок () — неотропический вид птиц из семейства зимородковых.

Описание 
Двуцветный зелёный зимородок достигает длины 24 см и весит 46—60 г. Окраска верхней части тела блестящая тёмно-зелёная, нижней части тела — красно-коричневая. На крыльях, особенно у самок, имеются тонкие белые штрихи. Только у самки на груди имеется широкая бело-зелёная полоса.

Распространение 
Область распространения простирается от юго-восточного Никарагуа, Коста-Рики и Панамы до залива Гуаякиль и к востоку от Анд через север Южной Америки до атлантического побережья бразильского штата Санта-Катарина. Двуцветный зелёный зимородок предпочитает густые леса вдоль речных потоков, заболоченные местности и мангры.

Питание 
Птица ведёт охоту, бросаясь на добычу в воде из засады на ветке дерева. Питание состоит из рыб длиной до 12 см, а также из креветок.

Размножение 
О биологии размножения известно мало. В кладке 3—5 яиц.

Примечания

Литература 
 C. Hilary Fry, Kathie Fry: Kingfishers, Bee-Eaters, & Rollers. Princeton, New Jersey 1992, 1999, ISBN 0-691-04879-7
 Martin de la Pena, Maurice Rumboll: Birds of Southern South America and Antarctica. Princeton Illustrated Checklists, ISBN 0-691-09035-1

Животные, описанные в 1766 году
Зелёные зимородки
Птицы Южной Америки